Orka – personaggio dei fumetti Marvel Comics 
 Orka – azienda informatica con sede a Sarajevo
 EM-11 Orka – modello di aereo civile
 Orka-1200 – modello di elicottero senza pilota
 ORKA - Impianto di cattura e stoccaggio di anidride carbonica islandese costruito da  Climeworks AG e Carbfix, inaugurato nel 2021